Глухий надгортанний фрикативний — приголосний звук, що існує в деяких мовах. У Міжнародному фонетичному алфавіті записується як ⟨ʜ⟩.

Приголосні звуки
Глухі приголосні
Фрикативні приголосні